The Platinum Collection bezeichnet:

 Platinum Collection (Genesis), Album von Genesis
 Platinum Collection (Branduardi)